Rosa 'Morden Centennial' — сорт роз, относится к классу Шрабы.

Сорт из группы «Parkland Series Collection».

Селекционер: Генри Х. Маршал, Канада, 1972 год.

Биологическое описание 

Куст высотой 90—120 см, шириной около 185 см.

Цветки в кистях, розовые, махровые, со слабым или умеренным ароматом.

Лепестков 40—45.

Цветение повторное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 2b (−40 °C… −42,8 °C) до более тёплых.

Цветки держатся около 4—5 дней, стойкие к воздействию дождя. В условиях Санкт-Петербурга растения зимуют без укрытия.

Болезни и вредители 

По результатам испытаний, проведённых Монреальским Ботаническим садом, роза 'Morden Centennial' имеет высокую устойчивость к болезням.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Morden Centennial' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии

Morden Centennial